Raleigh har flere betydninger:

 Sir Walter Raleigh
 Raleigh Bicycle Company
 Raleigh – hovedstaden i North Carolina